|-
| 160501 - ||  || 10 martie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 160502 - ||  || 20 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 160503 - ||  || 16 aprilie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 160504 - ||  || 20 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160505 - ||  || 11 mai 2007 ||  || , 
|-
| 160506 - ||  || 11 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160507 - || 3204 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 160508 - || 4319 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 160509 ||  || 4 martie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 160510 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 160511 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 160512 Franck-Hertz ||  || 11 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 160513 - ||  || 12 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 160514 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 160515 ||  || 14 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 160516 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 160517 - ||  || 2 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160518 - ||  || 1 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160519 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160520 - ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160521 || 1995 KU || 21 mai 1995 ||  || 
|-
| 160522 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160523 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160524 - ||  || 19 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160525 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160526 - ||  || 13 septembrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 160527 - ||  || 13 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 160528 - ||  || 14 septembrie 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 160529 - ||  || 6 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 160530 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160531 - ||  || 4 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 160532 - ||  || 4 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 160533 - ||  || 2 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 160534 - ||  || 2 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 160535 - ||  || 6 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 160536 - ||  || 18 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160537 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160538 - ||  || 2 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160539 - || 1997 SG || 20 septembrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 160540 - ||  || 30 noiembrie 1997 || La Silla || 
|-
| 160541 - ||  || 26 noiembrie 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 160542 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160543 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160544 - ||  || 21 aprilie 1998 || Caussols || 
|-
| 160545 - ||  || 22 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160546 - ||  || 18 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160547 - ||  || 27 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160548 - ||  || 24 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 160549 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160550 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160551 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160552 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160553 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160554 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160555 - ||  || 12 septembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 160556 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160557 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160558 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160559 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160560 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160561 - ||  || 23 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 160562 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 160563 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160564 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160565 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160566 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160567 - ||  || 12 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160568 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160569 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160570 - ||  || 13 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160571 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160572 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160573 - ||  || 10 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160574 - ||  || 15 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160575 - ||  || 13 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 160576 - ||  || 19 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160577 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160578 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160579 - ||  || 7 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160580 - || 1999 KG || 16 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160581 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160582 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160583 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160584 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160585 - ||  || 5 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160586 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160587 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160588 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160589 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160590 - ||  || 8 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 160591 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160592 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160593 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160594 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160595 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160596 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160597 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160598 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160599 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160600 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-